Дезеретский алфавит () — фонетический алфавит, разработанный в середине XIX века правлением Дезеретского университета (ныне Университет Юты) под руководством Бригама Янга, второго президента мормонской церкви. Название дано в честь нереализованного мормонского проекта по созданию штата Дезерет.

Янг публично заявлял, что алфавит должен был заменить традиционный латинский алфавит, поскольку он точнее отражал фонетику английского языка. Как он говорил, это бы позволило новым иммигрантам быстрее освоить чтение и письмо на английском языке, правописание которого не отражало фонетический облик слов. Подобные эксперименты по созданию фонетической письменности для английского языка получили широкое распространение в XIX—XX веке; среди наиболее успешных проектов можно назвать стенографию Питмена и алфавит Бернарда Шоу. Янг предписал изучение дезеретского алфавита в школах.

Создание и использование 

Создание алфавита является заслугой двух людей — Парли Пратта (предка губернатора Митта Ромни) и Джорджа Д. Уотта, местного эксперта по стенографии (позднее Уотт был отлучён от мормонской церкви). Заказ на создание алфавита исходил от комитета, состоящего из управляющего совета Дезеретского университета и церковных лидеров — Парли Пратта и Хибера Кимбелла.

Возможно, на создание дезеретского алфавита мормонов вдохновил пример фонетического алфавита, который создал Майкл Хал Бартон (Michael Hull Barton). Его проект был опубликован в 1830—1832 гг. Бартон изначально был квакером, в октябре 1831 г. обратился мормонскую веру в Портсмуте (как раз в период его экспериментов с созданием алфавита), однако уже через несколько месяцев перешёл в шейкерство, продолжая при этом поддерживать контакты с мормонскими лидерами по крайней мере до кризиса преемника 1844 года. За несколько лет существования алфавит Бартона подвергся нескольким редакциям.

На дезеретском алфавите были опубликованы как минимум 4 книги: The First Deseret Alphabet Reader, The Second Deseret Alphabet Reader, Книга Мормона и выдержка из книги Мормона под заглавием «First Nephi-Omni». Кроме того, в газете Deseret News новым алфавитом публиковались статьи и выдержки из Нового завета. Помимо того, сохранилась большая коллекция рукописного и эпиграфического материала дезеретским алфавитом, в том числе одно надгробие в Сидар-Сити, несколько монет и медалей, письма, дневники и протоколы совещаний. Пратт курировал подготовку публикации новым алфавитом Библии, а также мормонских Учения и заветов. Одним из наиболее любопытных примеров является использование алфавита в словаре англо-хопи.

Несмотря на поддержку со стороны мормонской администрации, дезеретский алфавит не получил широкого распространения. Одной из причин были высокие расходы на распространение: по подсчётам Пратта, создание достаточно крупной библиотеки книг на новом алфавите обошлось бы примерно в миллион долларов (весьма значительная сумма для конца XIX века). Отдельные энтузиасты алфавита, тем не менее, существуют и в начале XXI века.

Критика 
В дезеретском алфавите нет буквы для фонемы /ə/ («шва»), что указывалось как его крупнейший фонологический недостаток . Мормонский миссионер Мэрион Шелтон предлагал добавить в алфавит новый символ для швы, похожий на турецкую i без точки (ı), но эта идея не получила распространения .

При создании азбуки намеренно избегались выносные элементы, что было обусловлено большей склонностью литер с выносными элементами к износу . Данное решение было раскритиковано как «катастрофическая» ошибка, сделавшая текст выглядящим «монотонно» , а все написанные им слова внешне похожими одно на другое . В некоторых компьютерных шрифтах и напечатанных книгах была предпринята попытка решить этот вопрос через добавление выносных элементов .

Таблица символов 

Единственное различие между строчными и прописными буквами и формами заключается в том, что прописные немного больше.

См. также 
 Дезерет
 Алфавит Бернарда Шоу

Примечания

Литература 
 Bigler, David. 1998. Forgotten kingdom: the Mormon theocracy in the American West, 1847—1896. Spokane: Arthur Clark
 Ivins, Stanley S. 1947. The Deseret Alphabet. Utah Humanities Review 1:223-39.
 Thompson, Roger. 1982. Language planning in frontier America: The case of the Deseret Alphabet. Language Problems and Language Planning 6:45-62.
 Wintersteen, Larry Ray. 1970.  A History of the Deseret Alphabet . MA thesis, Brigham Young University.
  .

Ссылки 

 M. Scott Reynolds' Deseret Alphabet portal
 Joshua Erickson’s Deseret Alphabet Pages 
 Unicode Code Chart, 10400-1044F (Deseret), retrieved from http://www.unicode.org/charts/PDF/U10400.pdf 
 The Deseret Alphabet at Omniglot 
 Bob Moss Deseret Alphabet Art
 Deseret First Book images
  Deseret Fonts 
 The Book of Mormon, Doctrines & Covenants and Pearl of Great Price in the Deseret alphabet
 A book published in the Asturian language with the Deseret alphabet

Алфавиты на основе латинского
Мормонизм
Английский язык
Письменности, изобретённые в XIX веке
Реформа английской орфографии